Le Championnat de Bosnie-Herzégovine de volley-ball féminin est la compétition nationale majeure, créée en 1993. Il est organisé par la Fédération Bosnie-Herzégovine de volley-ball (Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, OSBIH). La compétition oppose les dix meilleures équipes du pays.

Généralités

Historique

Palmarès

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
Coupe de Bosnie-Herzégovine de volley-ball féminin
Championnat de Bosnie-Herzégovine de volley-ball masculin

Liens externes
 Site officiel de la fédération

Volley-ball féminin
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine féminin